Zlín (pol. Zlin) – miasto w Czechach
 Zlín – czeski (dawniej czechosłowacki) producent samolotów